Ödön (echivalent cu Edmund) este un prenume de origine maghiară, care se poate referi la:
 Ödön Beöthy (1796-1854), politician
 Ödön Bodor (1882-1927), atlet
 Ödön Földessy, săritor în lungime
 Ödön von Horváth (1901-1938), scriitor
 Ödön Lechner (1845-1914), arhitect
 Ödön Pártos (1907-1977), muzician și compozitor
 Ödön Singer (1831-1912), violonist

Prenume
Prenume masculine maghiare